Tarradellas hace referencia a varios artículos:

Personas
 Josep Tarradellas, político español; 
 Marquesado de Tarradellas

Además
 Casa Tarradellas, empresa española del sector de la alimentación.
 Grupo Tarradellas Cup, competición internacional de Hockey sobre patines.
Cleto Torrodellas Español, poeta en lengua aragonesa.
Cleto José Torrodellas Mur, poeta en dialecto aragonés bajorribagorzano.